Mohr är ett tyskt efternamn, som burits av bland andra:

 Anna Mohr, flera personer
 Anna Branzell (1895–1983), född Mohr, norsk-svensk arkitekt
 Anna Mohr (1944–2020), svensk HBTQ-aktivist
 August Christian Mohr (1847–1918), norsk ämbetsman
 Bjarne Lous Mohr (1901–1986), norsk arkitekt
 Christian Mohr (skulptör) (1823–1888), tysk skulptör
 Conrad Mohr (1849–1926), norsk affärsman och donator
 Daniel Matthias Heinrich Mohr (1780–1808), tysk botanist
 Eduard Mohr (1828–1876), tysk forskningsresande
 Erna Mohr (1894–1968), tysk zoolog
 Eyvindur Mohr (1926–2005), färöisk konstnär
 Gerald Mohr (1914–1968), amerikansk skådespelare
 Hugo Lous Mohr (1889–1970), norsk målare
 Jan Mohr (1921–2009), norsk-dansk genetiker
 Jay Mohr (född 1970), amerikansk skådespelare
 Joseph Mohr (1792–1848), österrikisk katolsk präst, skrev texten till Stilla natt
 Karl Friedrich Mohr (1806–1879), tysk kemist och farmaceut
 Laura Mohr (1854–1928), lettisk tyskspråkig författare
 Malte Mohr (född 1986), tysk stavhoppare
 Nicolai Mohr (1742–1790), dansk natur- och språkforskare
 Otto Lous Mohr (1886–1967), norsk läkare, genetiker och forskningspolitiker
 Pauli Øssursson Mohr (född 1991), färöisk simmare
 Robert Mohr  (1897–1977), tysk polisman
 Robert Mohr (SS-Obersturmbannführer) (1909–1989), tysk jurist och SS-officer
 Tove Mohr (1891–1981), norsk läkare
 Øssur Mohr (född 1961), färöisk konstnär

Tyska efternamn